Ultra wideband – tecnologia per trasmettere e ricevere segnali mediante l'utilizzo di impulsi di energia in radiofrequenza di durata estremamente ridotta
 University of Washington Bothell – università statunitense